Saint-Valentin ist der Name folgender Gemeinden:
 Saint-Valentin (Indre), Département Indre, Frankreich
 Saint-Valentin (Québec), Provinz Québec, Kanada

Siehe auch:
 Valentin (Begriffsklärung)
 San Valentino
 Sankt Valentin